Mariselva puede referirse a:
El nombre común de la planta Lonicera etrusca.
El nombre común de la planta Lonicera implexa.
El nombre común de la planta Lonicera periclymenum.
El nombre común de la planta Salvia lavandulifolia.